Rackl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Rackl (1848–1915), deutscher Germanist und Lehrer
 Michael Rackl (1883–1948), deutscher Bischof und Theologe